O'Farrell est un patronyme d'origine irlandaise porté par :
 Barry O'Farrell (1959-), homme politique libéral australien et le  Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud ;
  (1924-1999), actrice irlandaise ;
 Conor O'Farrell (1956-), acteur américain ;
 Frank O'Farrell (1927-2022), footballeur et entraîneur irlandais ;
 Jaime O'Farrell (19?-), joueur international argentin de rugby à XV ;
 Maggie O'Farrell (1972- ), écrivaine britannique contemporaine ;
 William O'Farrell (1904-1962), écrivain américain, auteur de romans et de nouvelles de littérature policière.

Homonymie
Homonymie de patronyme